Les élections législatives néerlandaises de 1971 () se tiennent le  pour élire les 150 membres de la Seconde Chambre des États généraux.

Système électoral

Contexte

Résultats

Notes et références 

1971
1971 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Avril 1971